Follow the Leader kan syfta på:

 Follow the Leader (Korn) – musikalbum av nu-metalbandet Korn
 Follow the Leader (Eric B. & Rakim) – musikalbum av hiphopduon Eric B. & Rakim
 Follow the Leader (sång av Wisin & Yandel) – en sång av Wisin & Yandel